Гербю (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Гербю — місто у Швеції, у лені Сконе.